Martin Kelly (1980) angol labdarúgó
Martin Kelly (1973) ausztrál cselgéncsozó, olimpikon